De Deense hoofdwegen (Deens: Primærrute) vormen een netwerk van belangrijke wegen in Denemarken, die geen Europees nummer hebben. Sommige hoofdwegen zijn uitgebouwd tot autosnelweg.

Hoofdwegen worden aangegeven door een geel wegschildje met een zwart nummer. Er wordt in Denemarken geen prefix (zoals de A in A1) gebruikt. De nummers lopen van 1 t/m 99. Er worden maar 37 nummers gebruikt.

Zie ook
Wegen in Denemarken

 
Denemarken
Hoofdweg